Wilhelm Bettinger ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Bettinger (Beamter) (1795–1876), deutscher Verwaltungsbeamter
 Wilhelm Bettinger (Widerstandskämpfer) (1903–1985), deutscher Widerstandskämpfer 
 Wilhelm Bettinger (Reiter) (* 1952), deutscher Springreiter